Репе:

 Репе — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Репе — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.